Фёдор Васильевич
 Фёдор Васильевич — князь ярославский.
 Фёдор Васильевич — князь ростово-усретинский.
 Фёдор Васильевич Третной (ум. 1503) — князь рязанский.
 Фёдор Васильевич — князь мосальский.